Stora mossen kan vara:
 Stora mossen, Bromma, Stockholm, 
 Stora mossen (tunnelbanestation), 
 Stora mossens IP, 
 Stora Mossens koloniträdgårdsförening,

Se även
 Stora mosse, sjö i Kungsbacka kommun, 
 Store Mosse
 Storemosse